

Плейно — місто, штат Іллінойс
 Плейно — місто, штат Айова
 Плейно — місто, штат Техас
 Плейно — переписна місцевість, штат Кентуккі